De Albanese voetbalclub KS Teuta Durrës speelt sinds 1994 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Teuta Durrës

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KS Teuta Durrës
KS Teuta Durrës